Karen Muratyan (armeniska: Կարապետ Մուրադյան) mera känd som Karo Murat (Կարո Մուրատ) är en tysk-armenisk proffsboxare, som tillhör det Hamburg- och Berlin baserade boxningsstallet, Erol Ceylan Boxpromotion. Han övertog IBOs världsmästare i lätt tungvikt (79,4 kg) 24 mars 2018 då han besegrade Travis Reeves från USA på TKO i 12:e rundan, i en match om den då vakanta titeln. Han förlorade titeln 15 december 2018 till svensken Sven Fornling, som van titelmatchen på poäng.

Lista över proffsmatcher

Referenser

Noter

Externa länkar
 Karo Murat profil på boxrec 
 

Armeniska boxare
Tyska boxare
Världsmästare i boxning
Födda 1983
Män
Levande personer
Personer från Jerevan